Chamaecostus (Småkostussläktet) är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Chamaecostus ingår i familjen Costaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ingefärsordningen
Chamaecostus